Chactún puede referirse a:
 Chactún (yacimiento arqueológico), ubicado en Campeche, México.
 Hacienda San José Chactún, ubicada en Yucatán, México.
Chactún es el nombre de un sitio arqueológico de la civilización maya mesoamericana en el estado de Campeche, México, en la parte norte de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. El sitio de aproximadamente 54 acres está ubicado en las tierras bajas de la Península de Yucatán, entre las regiones de Río Bec y Chenes.
Estela 1, en el complejo Oeste, en la antigua ciudad maya de Chactún.